Gustavo Alberto de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (Bad Berleburg, Alemania, 28 de febrero de 1907 -  Unión Soviética, 1944) fue un alto general del ejército alemán desaparecido en durante la  ofensiva Vitebsk-Orsha en 1944 y fue declarado oficialmente muerto el 29 de noviembre de 1969. Fue el V príncipe y jefe de la Casa de Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Fue el hijo de Ricardo, IV Príncipe de Sayn-Wittgenstein-Berleburg y de su esposa, la princesa Magdalena de Löwenstein-Wertheim-Freudenberg.

Matrimonio y descendencia 
Gustavo contrajo matrimonio el 26 de junio de 1934 en Björnlunda, Suecia, con Margarita Fouché, hija del Duque de Otranto.

De su matrimonio nacieron cinco hijos:
 Ricardo Casimiro (29 de octubre de 1934 - 13 de marzo de 2017). Contrajo matrimonio con la princesa Benedicta de Dinamarca (n. 29 de abril de 1944), hija del rey Federico IX de Dinamarca y hermana menor de la reina Margarita.
 Magdalena Olga (n. el 22 de abril de 1936). Contrajo matrimonio con el conde Otón de Solms-Laubach y tuvo descendencia.
 Robin Alejandro (n. el 29 de enero de 1938). Casado  con (y divorciado en 1979) Birgitta af Klercker (1942-2007) con quien él tuvo descendencia. Se casó con Marie-Christine Heftler-Louiche y tuvo descendencia.
 Tatiana Luisa (n. el 31 de julio de 1940). Contrajo matrimonio con el landgrave Mauricio de Hesse-Kassel (6 de agosto de 1926 - 23 de mayo de 2013) y tuvo descendecia.
 Pía Margarita (n. el 8 de diciembre de 1942).

Ancestros

Fuentes 
 en:Gustav Albrecht, 5th Prince of Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Fallecidos en 1944
Nobles de Alemania del siglo XX
Príncipes de Sayn-Wittgenstein-Berleburg